Фюрстенберг () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Верхний Хафель. Население составляет 6257 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 212,53 км². Официальный код — 12 0 65 084.
Является климатическим курортом.
Город подразделяется на 9 городских районов.

Известные уроженцы 
 Блумнер, Мартин (1827—1901) — немецкий композитор, дирижёр, теоретик музыки.
 Джулия Ванг (1981) — актриса и фотомодель

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга